Рождество Богородицы — христианский праздник.
 Рождество Богородицы — картина испанского художника Бартоломе Эстебана Мурильо, написанная в 1661 году. 
 «Рождество Богородицы» — бомбардирский корабль, затем транспорт и брандер Черноморского флота Российской империи, переоборудованный в 1788 году из транспортного судна.